Порыш — топоним в России:

Населённые пункты 
 Порыш — посёлок в Кировской области.

Реки 
 Порыш — река, приток Камы.